Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2013/2014

Личные результаты

En Passant

LSG

SO Rotterdam

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2013/2014 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2013 год в шахматах
2014 год в шахматах